Fuchsenmühle ist der Ortsname von

 Fuchsenmühle (Gaukönigshofen), Ortsteil der Gemeinde Gaukönigshofen, Landkreis Würzburg, Bayern
 Fuchsenmühle (Karbach), Ortsteil der Gemeinde Karbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Fuchsenmühle (Ochsenfurt), Ortsteil der Stadt Ochsenfurt, Landkreis Würzburg, Bayern
 Fuchsenmühle (Wiesentheid), Ortsteil des Marktes Wiesentheid, Landkreis Kitzingen, Bayern

Siehe auch:
 Fuchsmühle